Kladavac je mjesto koje se nalazi u Hrvatskoj, u županiji Vukovarsko-srijemska a pripada općini Babinoj Gredi.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Maruša Stamać:  Naselje u Hrvatskoj bez kilometra asfaltirane ceste Dnevnik.hr, 1. travnja 2017.
 Marija Lešić Omerović: Za kiše i snijega autobus po kaljužavoj cesti ne može do Kladavca po đake, Glas Slavonije, 20. kolovoza 2016.
 Kladavac na Facebooku

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji